Jon Ronson – giornalista, scrittore e sceneggiatore britannico
Mark Ronson – produttore discografico, disc jockey e cantante inglese
Mick Ronson – chitarrista glam rock inglese
Peter Ronson – ostacolista e attore islandese
Samantha Ronson – cantautrice e disc-jockey inglese